IFA est un sigle pouvant signifier :
 imposition forfaitaire annuelle ;
 Institut français d'Afghanistan ;
 Institut français d'architecture ;
 Institut français des administrateurs ;
 Institut français d'Athènes ;
 International Fashion Academy (en français, Académie internationale de la Mode), de Shanghai ;
 International Fukiya Association (en français, Fédération internationale de sarbacane) ;
 Internationale des fédérations anarchistes ;
 , l'organisme allemand responsable de la sécurité et de la santé au travail ;
 IFA, un conglomérat de construction automobile est-allemand ;
 Internationale Funkausstellung Berlin, un salon professionnel d'électronique allemand ;
 IFA 2000 (où IFA signifie interconnexion France-Angleterre), la liaison de courant continu haute tension traversant la Manche ;
 Institut de formation d'ambulanciers
 Institut de formation de l'administration fédérale belge ;
 Institut franco-américain de Rennes.

Ifá est un nom pouvant signifier :
 Ifá, un système de divination pratiqué par les Yoruba.